Наратхиват:

 Наратхиват — южнейшая из провинций Таиланда, имеющих выход к морю.
 Наратхиват — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.